Marcelo Vindicatto (12 de outubro de 1966) é ator, compositor e roteirista brasileiro.

Na televisão

Os Pulhas - Daroílson, o Bartender - Flor no Lodo - Fala na Cara no Tarja Preta do Canal Brasil.

Como roteirista de cinema  
Os Penetras (2012)
O Palhaço (2011)
Feliz Natal (2009)
O Filme da Minha Vida (2017)
Na Quebrada (2014)

Curta-metragens 

Quando o Tempo Cair (2006)
O Mundo de Afonso Brazza (2004)

Ligações externas 

Roteiristas do Brasil